Lillebæltsbroen har flere betydninger:

 Lillebæltsbroen (1935) – er navnet på en bro over Lillebælt fra 1935
 Lillebæltsbroen (1970) – er navnet på en bro over Lillebælt fra 1970
 Lillebæltsbroen (dokumentarfilm) – dansk dokumentarfilm fra 1935 instrueret af Marius Holdt